Perszotrawenśk (ukr. Першотравенськ) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie w rejonie baranowskim obwodu żytomierskiego.

Historia 

Osiedle typu miejskiego od 1934.

W 1989 roku liczyło 4136 mieszkańców.

W 2013 roku liczyło 3631 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Perszotrawenśk na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Osiedla typu miejskiego w obwodzie żytomierskim
Rejon baranowski